Barbara Babcock (geboren 1937), Amerikaans actrice
 George Herman Babcock (1832–1893), Amerikaanse ingenieur, uitvinder en ondernemer
 Harry Babcock, Amerikaanse atleet
 John Babcock (1900-2010), laatste Canadese veteraan van de Eerste wereldoorlog